Ари́чча (, ) — город в Италии, расположен в провинции Рим региона Лацио.

Население составляет 18 053 человека (на 31.12.2005), плотность населения составляет 1003 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 40. Телефонный код — 00006.

Покровительницей города почитается святая Аполлония. Праздник города ежегодно отмечается 9 февраля.

Уроженцами этих мест являлись представители плебейского рода Вокониев, сыгравшие немаловажную роль в истории Древнего Рима.

Города-побратимы 
  Курнон-д'Овернь, Франция
  Лихтенфельс, Германия
  Престуик, Великобритания

См. также 
 Золотая ветвь

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Италии